Ashurst ist:
 die Firma der Rechtsanwaltskanzlei Ashurst LLP
der Familienname folgender Personen:
 Andy Ashurst (* 1965), britischer Stabhochspringer

 Eli Ashurst (1901–1927), englischer Fußballspieler 
 Henry F. Ashurst (1874–1962), US-amerikanischer Politiker (Arizona)
 Jackie Ashurst (* 1954), schottischer Fußballspieler
 Len Ashurst (* 1939), englischer Fußballspieler und -trainer
 William Ashurst (1896–1956), englischer Fußballspieler 

der Name folgender Orte im Vereinigten Königreich:
 Ashurst (East Sussex)
 Ashurst (Hampshire)
 Ashurst (Kent)
 Ashurst (Lancashire)
 Ashurst (West Sussex)
 Ashurst Wood, in West Sussex

in den Vereinigten Staaten:
 Ashurst (Arizona), im Graham County

Siehe auch:
 Ashhurst